Казанская советская рабоче-крестьянская республика — временное государственное объединение на территории Казанской губернии. Создана по соглашению партий, входящих в Казанский Совет в конце февраля 1918 года. Ликвидирована 16 мая 1918 решением исполкома Казанского губернского совета.

Правительство 
 Председатель СНК — Я. С. Шейнкман.
 Народный комиссар внутренних дел — В. И. Мохов.
 Народный комиссар земледелия — К. М. Шнуровский.
 Народный комиссар продовольствия — Я. С. Шейнкман.
 Народный комиссар путей сообщения — И. О. Аносов.
 Народный комиссар торговли и промышленности — А. И. Карпов.
 Народный комиссар финансов — В. Н. Скачков.
 Народный комиссар труда — С. М. Брауде.
 Народный комиссар по делам национальностей — С. С. Саид-Галиев.

Литература 
 Татарская энциклопедия: В 6 том. Т.1. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006.
 Тагиров И. Р. История национальной государственности татарского народа и Татарстана. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2008.

Казанская советская рабоче-крестьянская республика
Государства в истории России
Исчезнувшие республики
Советские республики